Натуральне число 929
 929 рік до нашої ери
 929 рік нашої ери